Lycaenops es un género extinto de terápsidos gorgonópsidos. Fue un carnívoro con largas extremidades y complexión ligera, que vivió aproximadamente hace unos 270,6 - 251 millones de años, en el Pérmico. Su nombre significa "cara de lobo".

Descripción 

Lycaenops medía cerca de 1 metro de longitud y pesaba más de 15 kilogramos. Al igual que los lobos modernos de los que toma su nombre, Lycaenops tenía un cráneo largo y estrecho, con un conjunto de colmillos similares a los de los cánidos en ambas mandíbulas. Estos dientes caninos aguzados eran ideales para usarlos para herir o cortar la carne de las grandes presas a las que pudiera abalanzarse. Lycaenops muy probablemente se alimentaba sobre todo de pequeños vertebrados como reptiles y dicinodontes. 

Lycaenops caminaba y corría con sus largas patas manteniéndolas cerca del cuerpo. Esta es una característica hallada en los mamíferos, pero no en los amniotas más primitivos, los primeros reptiles y ciertos sinápsidos como los pelicosaurios, cuyas patas se posicionaban hacia los lados de sus cuerpos. La habilidad de moverse como un mamífero le habría dado a Lycaenops una ventaja sobre otros vertebrados terrestres, dado que sería capaz de sobrepasarlos a la carrera.

Especies
La especie tipo Lycaenops ornatus fue nombrada por el paleontólogo surafricano Robert Broom en 1925. Varias otras especies han sido referidas a este género, incluyendo a L. angusticeps, el cual fue denominado originalmente Scymnognathus angusticeps, L. kingwilli, la cual fue originalmente denominada como Tigricephalus kingwilli y es ahora situada en el género Aelurognathus y L. tenuirostris, la cual fue originalmente denominada Tangagorgon tenuirostris y ahora pertenece al género Cyonosaurus. Dos especies adicionales, L. microdon y L. sollasi, fueron añadidas a Lycaenops después de haber sido clasificadas como especies de Aelurognathus. La especie L. minor es ahora considerada como un sinónimo de L. sollasi.

Filogenia

Galería

Referencias 

The Paleobiology Database
 Broom 1925 : On some carnivorous therapsids. Records of the Albany Museum, vol. 3, n. 4, p. 309–326.
 Edwin Р. Colbert «The mammal-like reptile Lycaenops» Bulletin of the American Museum of Natural History 

Gorgonopsia
Sinápsidos de África
Sinápsidos del Pérmico